Dysdercus är ett släkte av insekter. Dysdercus ingår i familjen eldskinnbaggar. 

Dysdercus är enda släktet i familjen eldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Eldskinnbaggar
Dysdercus